Кра́сные Дво́рики — топоним в России:
 
 Красные Дворики — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Красные Дворики — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Красные Дворики — бывшая деревня (упразднена в 1996) в Тетюшском районе Татарстана.